Saint-Apollinaire  – comune francese nel dipartimento delle Alte Alpi
 Saint-Apollinaire – comune francese nel dipartimento della Côte-d'Or 
 Saint-Apollinaire – comune canadese nella provincia del Québec